Константин Арцеулов: Арцеулов, Константин Константинович (1891—1980) — русский лётчик и художник-иллюстратор.
 Арцеулов, Константин Николаевич (1841—1890) — русский кораблестроитель и конструктор военно-морского флота, генерал-майор.